Tadig ist die Bezeichnung folgender Dinge:

 Transferred Account Data Interchange Group, ein Code in der Telekommunikationsbranche zur Identifizierung von Netzbetreibern.
 Tahdig, ein iranisches Reisgericht.

Abkürzung